Alianza de Centro puede referirse a lo siguiente:

 Alianza de Centro (Alemania).— Un partido político de Alemania.
 Alianza de Centro (Argentina).— Una coalición política argentina.
 Alianza de Centro (Chile).— Una coalición electoral de Chile.